Luboš Kohoutek (né en 1935), astronome tchèque ;
 , astéroïde de la ceinture principale ;
 .